Виктор Евдокимов:
 Евдокимов, Виктор Васильевич (1911—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Евдокимов, Виктор Фёдорович (род. 1942) — советский кузнец-штамповщик Алтайского тракторного завода, Герой Социалистического Труда (1986).